Metal Works '73–'93 е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Не включва песни от Rocka Rolla (1974) и Sad Wings of Destiny (1976), защото групата губи правата си върху тях.

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1993 година
Компилации